Le Comte de Monte-Cristo (1844), roman français d’Alexandre Dumas ;
 Monte Cristo (1912), film muet américain de Colin Campbell ;
 The Count of Monte Cristo, film américain sorti en 1913 ;
 Le Comte de Monte-Christo (1918), film français en 8 épisodes d’Henri Pouctal ;
 Monte Cristo (1922), film muet américain d’Emmett J. Flynn ;
 Monte Cristo (1929), film français d’Henri Fescourt ;
 Le Comte de Monte-Cristo (The Count of Monte Cristo) (1934), film américain de Rowland V. Lee ;
 Le Comte de Monte-Cristo (El conde de Montecristo) (1942), film mexicain de Roberto Gavaldón et Chano Urueta ;
 Le Comte de Monte-Cristo (1943), film français de Robert Vernay ;
 Le Secret de Monte-Cristo (1948), film français d’Albert Valentin ;
 Le Comte de Monte-Cristo (1954), film français de Robert Vernay ;
  (The Count of Monte Cristo) (1956), série télévisée britannique de 39 épisodes de Sidney Marshall ;
 Le Comte de Monte-Cristo (1961), film français de Claude Autant-Lara ;
 Le Secret de Monte-Cristo (The Treasure of Monte Cristo) (1961), film britannique de Robert S. Baker et Monty Berman ;
  (The Count of Monte Cristo) (1964), série télévisée britannique de 12 épisodes de Peter Hammond ;
 Sous le signe de Monte-Cristo (1968), film français d’André Hunebelle ;
 Le Comte de Monte-Cristo (The Count of Monte-Cristo) (1975), téléfilm américain de David Greene ;
 Le Comte de Monte-Cristo (1979), feuilleton français de Denys de La Patellière ;
 Le Comte de Monte-Cristo (1998), mini-série française de Josée Dayan ;
 La Vengeance de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) (2002), film américano-britannico-irlandais de Kevin Reynolds.